Kelmenzi (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Tscherniwzi. Sie liegt im Osten der Oblast nahe der Grenze zur Republik Moldau, etwa 69 km nordöstlich von Czernowitz und zirka 5 Kilometer von der südlich verlaufenden Grenze zu Moldau entfernt.

Geschichte 
Die Siedlung wurde 1559 zum ersten Mal als Gründung des Geldverleihers Kelmen schriftlich erwähnt und gehörte im 12.–13. Jahrhundert zum Reich der Kiewer Rus, daraufhin bis 1711 zum Fürstentum Moldau. Kelmenzi war bis zur Abtretung Bessarabiens 1812 an Russland ein Teil des Osmanischen Reiches. 1892 bekam der Ort einen Bahnanschluss, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kam er zu Rumänien (im Kreis Hotin), wurde aber im Zuge der Annexion Bessarabiens am 2. August 1940 ein Teil der Sowjetunion (zwischen 1941 und 1944 wiederum zu Rumänien) und seit 1991 ein Teil der Ukraine.

1960 wurde ihr der Status einer Siedlung städtischen Typs zugesprochen, seither war sie auch das Rajonszentrum des Rajons Kelmenzi.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neu gegründeten Siedlungsgemeinde Kelmenzi (Кельменецька селищна громада/Kelmenezka selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 25 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer; bis dahin bildet sie die Siedlungsratsgemeinde Kelmenzi (Сокирянська селищна рада/Sokyrjanska selyschtschna rada) im Rajon Kelmenzi

Seit dem 17. Juli 2020 ist der Ort ein Teil des Rajons Dnister.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Sokyrjany Teil der Gemeinde:

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherniwzi
Ersterwähnung 1559
Rajon Dnister